Библейская археология ( — древний,  — наука) — раздел библеистики, изучающий по древним памятниками историческую среду, где возникла Библия и происходили события священной истории. Библейская археология призвана дать более конкретное представление о ходе этих событий, дополнить библейские данные независимыми свидетельствами памятников, уточнить хронологию фактов и датировки текстов. Результаты библейской археологии также помогают в выяснении смысла библейских книг, поскольку реконструируют исторический фон их написания.

История

Старая библейская археология 
Старая библейская археология сложилась до того, как были найдены основные памятники Древнего Востока и античности, проливающие свет на библейскую историю. Она ограничивалась тем, что систематизировала данные самого Священного Писания и греко-римских авторов, связанные с бытом, общественным строем, календарём, обычаями и культом времен Ветхого и Нового Завета. Возведение таких знаний давала возможность читателю Библии свободнее ориентироваться в «библейском мире». Важность такого понимания реалий была отмечена ещё Антиохийской школой экзегезы, которая получала библейские сведения не только из Библии, но и от знакомства с восточными обычаями. Святитель Иоанн Златоуст неоднократно призывал своих читателей и слушателей представить себе живые исторические обстоятельства, в которых происходили те или иные события Писания, чтобы лучше понять их. Именно ради этой цели и возникла библейская археология.

Новая библейская археология 
Новая библейская археология стала складываться после того, как были открыты первые памятники Востока и античности, относящиеся к библейскому периоду и проливающие свет на упоминаемые в Библии события, и была расшифрована письменность Египта, Двуречья, Ханаана, Хеттского царства. К тому времени из после-библейских текстов были известны лишь Талмуд, Таргум и, труда Иосифа Флавия и фрагменты, сохраненные античными авторами и Отцами Церкви.

Разделы библейской археологии 
Библейская археология в наше время делится на два раздела: общая и палестинская.

Общая библейская археология изучает внебиблейские памятники письменности и материальной культуры, проливающие свет на свидетельства Священного Писания. В этом случае в круг библейской археологии вводится исследование древностей не только собственно древнееврейского народа, но и тех народов, с которыми евреи приходили в историческое соприкосновение, как египтян, ассиро-вавилонян, персов и других.

Библейская археология Палестины (Израиля) ограничивается только древностями еврейского народа как отдельной исторической единицы, занимавшей определенное положение в истории, жившей своей особой культурной жизнью и находившейся в определенных отношениях к окружающим народам, так что исследование древностей других упоминаемых в Библии народов может входить в неё лишь настолько, насколько оно может служить к пояснению древностей собственно библейского народа.

Общая ветхозаветная 
В сфере общей библейской ветхозаветной археологии сделано много открытий в XIX и XX веках.

В 1920-х годах английский археолог Л. Вулли обнаружил следы древнего наводнения, которое произошло в Южном Двуречье. По его мнению, это открытие связано с ветхозаветным рассказом о Потопе. Вулли также открыл много других памятников древнего Шумера.

В XIX веке была открыта библиотека в Ниневии, где нашли поэмы о Гильгамеше (с описанием Потопа, во многом совпадающего с рассказом в Книге Бытие) и о происхождении мира «Энума Элиш». Последняя показывает, насколько своеобразным было библейское учение, несмотря на определенные элементы литературного сходства с вавилонской достопримечательностью.

В 1901—1902 французская археологическая экспедиция нашла в Сузах чёрный столб базальта, на котором клинописью были высечены законы вавилонского царя Хаммурапи (1—ая половина XVIII века до н. э.). Законы, в частности, содержат правовые нормы, объясняющие некоторые подробности повествования Книги Бытия о патриархах, и имеют параллели с законами книг Исход и Второзаконие. Законы Хаммурапи свидетельствуют о глубокой древности тех основ права, которые зафиксированы в Пятикнижии.

В 1980 году археолог Адам Зерталь на горе Эйваль нашёл жертвенник Иисуса Навина, описанный в Библии в книге Второзаконие () и в книге Иисуса Навина ().

См. также 
 Библеистика

Литература 
 
 

 Деопик Д. В. Библейская археология и древнейшая история Святой Земли. — 2-е изд. — М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2009. — 400 с.: ил. — ISBN 978-5-7429-0402-1.
 Дойель Лео. Завещанное временем. Поиски памятников письменности / Пер. с англ. Э. А. Маркова. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1980. — 728 с. — Серия «Культура народов Востока. Материалы и исследования».
 Косидовский Зенон. Библейские сказания / Пер. с пол. Э. Гессен, Ю. Мирской. — М.: Политиздат, 1978. — 4-е изд. — 456 с.: ил. — Серия «Библиотека атеистической литературы».
 Крывелёв И. А. Раскопки в библейских странах. — М.: Советская Россия, 1965. — 320 с.: ил.
 Нудельман Р. И. Библейская археология. Научный подход к тайнам тысячелетий. — Ростов-на-Дону: Феникс; Неоглори, 2008. — 640 с.: ил. — Серия «Загадки истории». — ISBN 978-5-222-12851-0.
 Райт Джон Эллиот. Библейская археология. — СПб.: Библиополис; Изд-во Олега Абышко, 2003. — 456 с.: ил.
 Финкельштейн Израэль, Зилберман Нил-Ашер. Раскопанная Библия. Новый взгляд археологии.
 Церен Эрих. Библейские холмы / Пер. с нем. Н. В. Шафранской. — М.: Правда, 1986. — 2-е изд. — 480 с.: ил.

Ссылки 
 Biblical Archaeology Society
 Archaeology Confirms 53 Real People in the Bible

Библеистика
Археология